Pia Marie Orléans-Braganza (Pia Marie Raniera Isabela Antonie Viktorie Tereza Amélie Gerarda Raimunda Anna Michaela Rafaela Gabriela Gonzaga de Orléans e Bragança; 4. března 1913, Cannes – 24. října 2000, Neuilly-sur-Seine) byla členkou rodu Orléans-Braganza a bývalé brazilské císařské rodiny.

Život 
Pia se narodila jako nejmladší dítě Ludvíka Orleánsko-Braganzského a jeho manželky Marie di Grazie Neapolsko-Sicilské. Otec předčasně zemřel v roce 1920 a po smrti babičky Isabely Brazilské v roce 1921 si Piin starší bratr Petr Jindřich nárokoval titul brazilského císařského prince a pozici hlavy brazilské císařské rodiny. V době nároků však Petr Jindřich neměl děti, a tak si titul císařského prince nárokoval jeho bratr Ludvík Gaston. Luvík Gaston zemřel o deset let později, v roce 1931, jako dvacetiletý a tak byl nárok na titul brazilské císařské princezny předán Pie, která se tak stala druhou v linii brazilského náslenictví.

Situace se změnila v roce 1938, když se narodil prvorozený syn Petra Jindřicha, Ludvík. Pie se tak vrátil její dřívější titul brazilské princezny a třetí pozice v nástupnictví. Tuto situaci nezměnil ani její nerovný sňatek s hrabětem z Nikolay.

Pia Marie zemřela 24. října 2000 ve věku 87 let na zámku Lude.

Manželství a potomci 
Pia Marie se provdala 12. srpna 1948 jako pětatřicetiletá v Paříži. Jejím manželem se stal o tři roky starší hrabě René Jean Marie Nicholas de Nicolay, syn Aymarda Marie Jeana de Nicolay, markýze z Goussainville, a jeho manželky, markýzy Yvonne Léonie Marie Anne Georginy. Manželé spolu měli dva syny:

 Louis-Jean de Nicolaÿ (18. září 1949)
 Robert Maria Pio Benoit de Nicolaÿ (17. února 1952)

Vývod z předků

Reference

Externí odkazy 
 

Ženy
Narození 4. března
Narození v roce 1913
Narození v Cannes
Úmrtí 24. října
Úmrtí v roce 2000
Úmrtí v Neuilly-sur-Seine
Orléans-Braganza